Wanganella steht für
Wanganella (New South Wales), Stadt in Australien
Wanganella (Schiff), Passagierschiff
Wanganella (Schnecke), Meeresschnecke